Resultados do 59th Wales Rally of Great Britain.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2003

Referências 
 

World Rally Championship 2003